Kumamoto může znamenat:

sídlo 
 Kumamoto - (: 熊本市; Kumamoto-ši) hlavní město prefektury Kumamoto na ostrově Kjúšú v Japonsku
 Kumamoto (Juni) - pomístní název v městysu Juni (由仁町) v okrese Júbari (夕張郡) na Hokkaidu v Japonsku
 Kumamoto (Kokurakita) - pomístní název ve čtvrti Kokurakita města Kitakjúšú v prefektuře Fukuoka v Japonsku
 hrad Kumamoto - ve městě Kumamoto, v jeho areálu je svatyně Inaridžindža

příjmení 
 Norimiči Kumamoto (*1938) - japonský lékař, soudce a advokát
 Nobuo Kumamoto (*1935) - japonský advokát, přednášel právo na Hokkaidské Univerzitě
 Norijuki Kumamoto (*1931) - japonský politik, v letech 1995 - 1997 nejvyšší představitel (starosta) prefektury Tokio
 Aki Kumamoto - japonská herečka
 Takeši Kumamoto - japonský maratonec

planetka 
 Kumamoto (planetka) - 9993 Kumamoto

sportovní klub 
 Kumamoto FC – fotbalový klub se sídlem v Kumamotu
 Roasso Kumamoto – fotbalový klub se sídlem v Kumamotu

transport 
 letiště Kumamoto
 nádraží Kumamoto
 přístav Kumamoto
 rychlík Kumamoto (linka) - v provozu od roku 1888

jiné 
 aluviální nížina Kumamoto
 RKK Kumamoto Broadcasting

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení